Жанти́ (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жанти, Филипп (род. 1938) — французский театральный режиссёр, хореограф и кукольник.
 Жанти, Флоранс (род. 1966) — французская актриса.
 См. также 
 Жанто